Deep End steht für:

 Deep End (Film), einen britisch-deutschen Film von 1971
 The Deep End – Trügerische Stille, einen US-amerikanischen Film von 2001
 The Deep End (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie von 2010